Карпова Клавдия Павловна (1926 год — 20 июня 2002 года) — бригадир совхоза «Ахтубинский» Среднеахтубинского района Волгоградской области, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Клавдия Павловна Карпова родилась в крестьянской семье в 1926 году в селе Средне-Ахтубинское Нижне-Волжского края (ныне — пгт Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Во время войны с 1942 года начала трудиться в колхозной овощеводческой бригаде, потом стала работать там же бригадиром овощеводов по выращиванию огурцов, помидоров, перца, лука и других овощей.

По итогам работы в восьмой пятилетке (1965—1970) была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1973 году работники бригады Карповой Клавдии Павловны получили урожай томатов и других овощей по 427 центнеров с одного гектара.

За большие успехи, достигнутые в получении высоких урожаев и проявленную при этом трудовую доблесть, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года Карповой Клавдии Павловне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

До выхода на заслуженный отдых Клавдия Павловна Карпова продолжала работать в колхозе, избиралась делегатом XXV съезда КПСС . Проживала в посёлке городского типа Средняя Ахтуба. Умерла 20 июня 2002 года.

Награды 
 Звание Герой Социалистического Труда (7 декабря 1973);
 Медаль «Серп и Молот» (7 декабря 1973) — № 18424);
 Орден Ленина (7 декабря 1973) — № 432805);
 Орден Трудового Красного Знамени (8 апреля 1971);
 Орден Октябрьской Революции (12 апреля 1979);
 медали.

Примечания

Литература 
 Люди трудового подвига. — Волгоград, Нижне-Волжское издательство, 1976.

Делегаты XXV съезда КПСС